Brodkorb ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Brodkorb (* 1966), deutscher Theologe und Archivar 
 Mathias Brodkorb (* 1977), deutscher Politiker (SPD)
 Pierce Brodkorb (1908–1992), US-amerikanischer Paläornithologe